Дискография Twice может означать:
 Дискография альбомов Twice
 Дискография синглов Twice

Страницы значений по алфавиту